Bobovica (Samobor), plaats in Kroatië
 Bobovica (Trnovo), plaats in Bosnië en Herzegovina